Alomya är ett släkte av steklar som beskrevs av Georg Wolfgang Franz Panzer 1806. Alomya ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Alomya